Az 1978-as Australian Open férfi versenyét az argentin Guillermo Vilas nyerte az ausztrál John Marks előtt.

Kiemeltek 

  Guillermo Vilas, (Bajnok)
  Jose-Luis Clerc, (Első kör)
  Arthur Ashe, (Elődöntő)
  Tim Gullikson, (Második kör)
  Wojtek Fibak, (Harmadik kör)
  John Alexander, (Negyeddöntő)
  Ken Rosewall, (Harmadik kör)
  Victor Amaya, (Második kör)

  Hank Pfister, (Elődöntő)
  Yannick Noah, (Első kör)
  Tony Roche, (Negyeddöntő)
  Peter Feigl, (Negyeddöntő)
  Kim Warwick, (Harmadik kör)
  Geoff Masters, (Első kör)
  Bernard Mitton, (Második kör)
  Allan Stone, (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1